Fieldon désigne les lieux suivants, aux États-Unis :

 Fieldon, un village du comté de Jersey dans l'Illinois.
 , un township du comté de Watonwan.